Береговая охрана Барбадоса () — род войск Вооружённых сил Барбадоса. В его обязанности входят территориальная оборона, патрулирование территориальных вод Барбадоса и исключительной экономической зоны, а также обеспечение соблюдения законов на море, борьба с наркотрафиком, поиск и спасание, охрана окружающей среды, а также надзор за соблюдением правил портов и гаваней. Береговая охрана Барбадоса базируется в Бриджтауне, столице Барбадоса. Штаб-квартира состоит из частично закрытой базы для стыковки флота береговой охраны.

Префикс «HMBS», имеющийся у судов Береговой охраны расшифровывается как «Барбадосский корабль Его/Её Величества».

Подразделение морской пехоты Королевских полицейских сил Барбадоса осуществляет свою деятельность на базе Береговой охраны Барбадоса. Кроме того, база Береговой охраны является штаб-квартирой для морского отдела Барбадосского кадетского корпуса (подразделение морской пехоты Барбадосского кадетского корпуса).

Корабли 
Береговая охрана Барбадоса располагает следующим вооружением:
 PO1 HMBS TRIDENT (морское патрульное судно класса Damen 4207)
 PO2 HMBS LEONARD C. BANFIELD (морское патрульное судно класса Damen 4207)
 PO3 HMBS RUDYARD LEWIS (морское патрульное судно класса Damen 4207)
 PO4 HMBS Endeavour (вспомогательное судно класса SeaArk 40)
 PO5 HMBS Enterprise (прибрежное патрульное судно класса Damen 1204)
 PO6 HMBS Excellence (прибрежное патрульное судно класса Damen 1204)
 PO7 HMBS Endurance (прибрежное патрульное судно)
 2 надувные лодки с жестким корпусом Zodiac Hurricane 920
 3x Damen MST 1200 надувная лодка с жестким корпусом
 3x Damen MST 1000 надувная лодка с жестким корпусом
 2 патрульных самолёта Fairchild C-26

Новые корабли 
В 2007 и 2008 годах Береговая охрана получила три новых патрульных судна типа Damen Stan 4207 — HMBS Leonard C Banfield, HMBS Rudyard Lewis и HMBS Trident.

Названный в честь первого начальника штаба Сил обороны Барбадоса полковника Леонарда Бэнфилда, HMBS Leonard C Banfield, пришвартовался к HMBS Pelican, штаб-квартире береговой охраны в Спринг-Гарден (район Сент-Мишель), около 8 часов утра. «Это судно является существенным дополнением к флотилии береговой охраны, и ожидается, что оно значительно поможет в обеспечении безопасности в водах вокруг Барбадоса», — сказал командующий Рики Шерланд.

И HMBS Leonard C Banfield, и новая штаб-квартира были сданы в эксплуатацию на церемонии, состоявшейся 14 сентября 2007 года. Новое судно, как сообщается, обошлось правительству Барбадоса в 6 миллионов долларов США. Военные сообщили, что эта поставка была первой в пакете стоимостью 37 миллионов долларов США, который предполагает покупку ещё двух других судов аналогичного класса, три 40-футовых патрульных катера, два 30-футовых и три 21-футовых береговых патрульных катера.

Береговая охрана в 2007 году насчитывала 127 человек; предполагалось, что численность будет увеличиваться примерно на 30 человек в год в период с 2007 по 2011 год.

Примечания 

Береговая охрана Барбадоса